Caswell Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Caswell Mountain (Franklin County, Maine, 614 m)	
 Caswell Mountain (Franklin County, Maine, 707 m)